Midnight Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Midnight Creek (Camfield River), Nebenfluss des Camfield River im Northern Territory
 Midnight Creek (Wickham River), Nebenfluss des Wickham River im Northern Territory